Монтго́мері () — поширене англомовне ім'я та прізвище, що походить від назви населеного пункту в Нормандії.

 Бернард Монтгомері (; 1887—1976) — британський фельдмаршал, воєначальник часів Другої світової війни.
 Вес Монтгомері (; 1923—1968)— американській джазовий гітарист.
 Вільям Монтгомері (; 1871—1930) — пресвітеріанський священнослужитель і криптограф британського адміралтейства
 Дейкр Монтгомері (; 1994) — австралійський кіноактор.
 Джанет Монтгомері (; 1985) — англійська теле- та кіноакторка.
 Джон Монтгомері (; 1979) — канадський скелетоніст, олімпійський чемпіон (2010), двічі срібний призер чемпіонатів світу.
 Джордж Монтгомері (; 1916—2000) — американській кіноактор та скульптор.
 Кетрін Монтгомері (; ?) — американська дослідниця медіа, професор, доктор наук.
 Люсі Мод Монтгомері (; 1874—1942) — канадська письменниця.
 Метью Монтгомері (, уроджений Метью Роберт Рамірез, ; 1978) — американський актор, продюсер і сценарист.
 Олівер Монтгомері (; ?) — англійський актор театру та телебачення.
 Поппі Монтгомері (н. 1972) — австралійсько-американська акторка.
 Річард Монтгомері (; 1738—1775) — ірландський військовий діяч, генерал-майор.
 Токкара Монтгомері (; 1982) — американська борчиня вільного стилю, дворазова срібна призерка чемпіонатів світу.

Див. також 
 Клан Монтгомері — один з кланів рівнинної частини Шотландії з англо-норманськими коренями.

Англійські прізвища